

Toponímia 
 Maçana (Pinell de Solsonès), masia del municipi de Pinell de Solsonès.
 Maçana (Campanet), possessió de Campanet (Mallorca),
 Maçana (riera), riera i bosc de la Serra de l'Albera.
 la Maçana (Camarasa), entitat de població del municipi de Camarasa.
 la Maçana (Font-rubí), entitat de població del municipi de Font-rubí.
 la Maçana (la Pedra), una masia del municipi de la Coma i la Pedra
 Sant Martí de Maçana, entitat de població del municipi de Rubió.
 Ortografia alternativa de la Massana, parròquia d'Andorra.

Nom comú 
 Com a nom comú, 'maçana' és un sinònim de poma.